Le mot cornéenne a un sens différent selon qu'on l'utilise comme nom ou comme adjectif.
 En sciences de la Terre, les cornéennes sont un type particulier de roches métamorphiques.
 En biologie et médecine, cornéenne (féminin de cornéen) qualifie ce qui a trait à la cornée :
 la dystrophie cornéenne est une dégénérescence de la cornée ;
 une greffe cornéenne est une greffe de cornée ;
 une  est :
 en biologie, une lentille formée par la cornée des ommatidies des yeux composés des arthropodes,
 en ophtalmologie, une lentille de contact qu'on pose directement sur la cornée ;
 une taie cornéenne est une tache blanche et opaque sur la cornée, résultat d'une cicatrisation.